— японская фамилия. Известные носители:

 Нисида, Китаро (1870—1940) — японский философ.
 Нисида, Мамору (1928—2014) — министр внутренних дел Японии.
 Нисида, Наоми (род. 1972) — японская актриса.
 Нисида, Сюнэй (род. 1953) — японский художник.
 Нисида, Сюхэй (1910—1997) — японский легкоатлет.
 Нисида, Тацуо (1928—2012) — японский филолог.
 Нисида, Тосиюки (род. 1947) — японский актёр.
 Нисида, Хикару (род. 1972) — японская певица.